Cet article présente les résultats détaillés du double dames de l’édition 1948 des Internationaux de France de tennis qui est disputé du 19 au . Ce tournoi est le deuxième de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Doris Hart et Patricia Canning Todd battent Shirley Fry et Mary Arnold en finale de cette édition ; il s'agit du  de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem.

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double dames des Internationaux de France

Lien externe 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

1948
France Double dames